Jurica Bajić (nogometni trener)
Jurica Bajić (nogometaš), rođen 2000.